Dalida – cantante e attrice franco-italiana
 Dalida – album di Dalida del 1967
Dalida – raccolta postuma di Dalida del 1987
 Dalida – miniserie televisiva del 2005
 Dalida – film del 2017 diretto da Lisa Azuelos
Dalida – variante del nome proprio di persona Dalila